«Нуреев. Белый ворон» () — британский кинофильм 2018 года режиссёра Рэйфа Файнса о жизни балетного артиста Рудольфа Нуреева.

Сюжет 

Фильм является адаптацией биографической книги . Лента повествует о зарубежных гастролях Рудольфа Нуреева вместе с труппой ленинградского Кировского театра в 1961 году. Параллельно развитию основной линии зрителю представляются воспоминания о более ранней жизни артиста: его рождение в вагоне поезда на Сибирской железной дороге, бедствия семьи в 1940-х годах, жизнь в Уфе, учёба в Ленинграде.

Во время выступлений в Париже Рудольф Нуреев знакомится с местной театральной богемой и много времени проводит с новыми друзьями. Это категорически не нравится сопровождающим труппу кураторам КГБ. Нарастающее напряжение, угроза высылки в СССР приводит артиста к его знаменитому побегу на Запад.

В ролях 
  — Рудольф Нуреев
 Рэйф Файнс — Александр Пушкин
 Сергей Полунин — Юрий Соловьёв
 Чулпан Хаматова — Ксения Юргенсон
 Адель Экзаркопулос — Клара Сэйнт
 Рафаэль Персонна — Пьер Лакотт
 Равшана Куркова — Фарида Нуреева
 Луис Хофман — Тея Кремке
 Алексей Морозов — Стрижевский
 Анастасия Меськова — Алла Осипенко
 Надежда Маркина — сотрудница Министерства культуры СССР 
 [[Ургант, Андрей Львович|Андрей Ургант]] — Николай Ивановский
 Жонатан Заккаи — Серж Лифарь
 Ксения Рябинкина — Анна Ивановна Удальцова

Награды 
 Международный кинофестиваль в Токио 2018 год — лучший художественный вклад

Критика 
Кинокритик Дмитрий Волчек упрекнул режиссёра за то, что, гоняясь за достоверностью картинки и содержания, он упустил драматическую составляющую истории жизни Нуреева. Отдельно подверглось критике замалчивание конфликта Нуреева и общества, его личной жизни. Светлана Хохрякова в «Московском комсомольце» также отметила это, написав, что создаётся «ощущение, что снимал советский режиссер, скованный запретами».

Примечания 

Фильмы Великобритании 2018 года
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы о балете
Фильмы BBC Film
Фильмы Франции 2018 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Сербии
Фильмы-биографии Франции
Рудольф Нуреев